Goldstone est un mot anglais désignant une pierre semi-précieuse.

Patronymes 

 Jack Goldstone, sociologue et politologue américain ;
 James Goldstone (1931-1999), réalisateur et producteur américain ;
 Jeffrey Goldstone (1933-), physicien britannique ;
 Phil Goldstone (1893-1963), producteur et réalisateur américain ;
 Richard J. Goldstone (1938-), ancien juge de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud et procureur au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.

Arts 
Goldstone peut désigner :
 Goldstone, un thriller australien de , sorti en 2016 ;
 Goldstone, un girl group britannique.

Science 
 Théorème de Goldstone, décrivant la brisure spontanée de symétrie en physique des particules
 Boson de Nambu-Goldstone, un boson impliqué dans la physique de la matière condensée et par extension
 Goldstino, fermion de Golstone issu de la brisure spontanée de la supersymétrie
 Sgoldstino, son superpartenaire

Autres 
 Commission Goldstone, en Afrique du Sud, chargée d'enquêter sur les violences imputées aux forces pro-apartheid
 Rapport Goldstone, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur l'opération militaire israélienne appelée opération Plomb Durci de décembre 2008 et janvier 2009 contre la bande de Gaza
 Goldstone Deep Space Communications Complex, ou parfois Goldstone Observatory, un centre de communications spatiales situé en Californie
 Goldstone Ground, un ancien stade de football anglais situé à Brighton

Homonymie de patronyme